Athienemanniidae är en familj av kvalster. Athienemanniidae ingår i ordningen Trombidiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Athienemanniidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Athienemanniidae